Флаг Мошко́вского муниципального района Новосибирской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 27 мая 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1997.

Описание 
«Прямоугольное полотнище зелёного цвета с проходящей внизу горизонтальной полосой синего цвета, занимающей 1/5 ширины флага и несущее изображение жёлтого острога в виде палисада, составленного из колосьев, с деревянной жёлтой остроконечной башней с открытыми воротами. 
Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Символика флага

Примечания